Juho Jokinen (né le  à Kalajoki en Finlande) est un joueur professionnel de hockey sur glace. Il évolue à la position de défenseur. Il est le frère de Jussi Jokinen.

Carrière 
Il commença sa carrière professionnelle avec le TPS Turku en 2005-2006. Dans sa carrière junior, il jouait avec Kärpät Oulu dans le niveau Junior A et B et avec le Hermes Kokkola dans le Junior C de Finlande. En 2005-2006, il commença la saison avec le TuTo Turku (club junior du TPS Turku) et il participa au championnat du monde junior 2006 avec l'Équipe de Finlande de hockey sur glace. En 2007-2008, le TPS Turku l'échangea au Kärpät Oulu et depuis il est avec cette équipe.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2001-2002 ||Hermes Kokkola || Jr. C SM-sarja ||12 ||4 ||15 ||19 || || || || || ||
|-
|2003-2004 ||Kärpät Oulu JR. B || Jr. B SM-sarja ||2 ||0 ||1 ||1 || 0|| || || || ||
|-
|2004-2005 || Kärpät Oulu JR. A || Jr. A SM-liiga ||31 ||1 ||14 ||15 || 51|| 5|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| rowspan=3|2005-2006 ||TuTo Turku || Mestis ||21 ||0 ||2 ||2 || 14|| || || || ||
|-
| Finlande U20 || Mestis ||9 ||2 ||2 ||4 || 6|| || || || ||
|-
| TPS Turku || SM-liiga ||10 ||0 ||0 ||0 || 2|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2006-2007 || TPS Turku || SM-liiga ||51 ||2 ||4 ||6 || 32|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| rowspan=2|2007-2008 || TPS Turku || SM-liiga ||42 ||0 ||5 ||5 || 16|| || || || ||
|-
| Kärpät Oulu || SM-liiga ||14 ||0 ||1 ||1 || 2|| 15|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2008-2009 || Kärpät Oulu || SM-liiga ||50 ||2 ||5 ||7 || 24|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2008-2009 || Kärpät Oulu || Jr. A SM-liiga ||1 ||0 ||0 ||0 || 0|| || || || ||
|-
|2008-2009 || Kärpät Oulu || LdC || 4 ||0 ||0 ||0 || 0|| || || || ||
|-
|2009-2010 || Kärpät Oulu || SM-liiga ||39 ||3 ||5 ||8 || 20|| || || || ||
|-
|2010 || Kärpät Oulu || TE || 4|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || ||
|-
|2010-2011 || Kärpät Oulu || SM-liiga ||4 ||0 ||0 ||0 ||2 || || || || ||
|-
|2011-2012 || Kärpät Oulu || SM-liiga || 7 || 0 || 1 || 1 || 6 || || || || ||

Au niveau international

Notes et références 

Naissance en juillet 1986
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Kalajoki